Майхе:

 Майхе — название реки Артёмовка до 1972 года.
 Майхе — название посёлка Штыково до 1972 года.
 Майхе — военный аэродром в Приморском крае, принадлежащий войскам ПВО.